Socjalistyczna Partia Lewicy
 Stowarzyszenie Ludu Polskiego
 Partia Socjalliberalna (Belgia)
 Stowarzyszenie Lotników Polskich
 Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków
 Service Location Protocol